Folgende Liste sortiert Länder nach ihren gemachten ausländischen Direktinvestitionen. Als ausländische Direktinvestition gilt jedes Investment, das ein Land von Unternehmen oder Privatpersonen im Ausland gemacht hat. Bei einer Direktinvestition fließen also nicht nur Kapital, sondern auch Wissen und Technologie. Direktinvestitionen sind also Teil des internationalen Kapitalverkehrs (und somit der Globalisierung).

Top 50 Länder nach gemachten Investitionen 
Länder nach im Ausland gemachten Nettodirektinvestitionen im Jahre 2016. Alle Daten stammen von der Weltbank. Durch Unternehmen die ihren Sitz aufgrund steuerlicher Vorteile in ein bestimmtes Land verlegt haben und von dort aus ihre Investitionen tätigen, werden die Zahlen einiger Länder bzw. Territorien stark aufgeblasen. Zum Beispiel im Fall Irlands.

Länder nach Bestand 
Folgende Liste des CIA World Factbook sortiert Länder nach den kumuliert gemachten ausländischen Direktinvestitionen (Bestand). Direktinvestitionen sind im breiteren Sinne definiert und schließt Geldströme im Finanzdienstleistungssektor mit ein, wodurch die Zahlen einiger Länder stark aufgeblasen werden. Zudem werden Investitionen in Länder die als Steueroasen gelten wie z. B. Irland meistens nicht direkt im Land getätigt, sondern in dort ansässige Unternehmen. Alle Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach erhaltenen ausländischen Direktinvestitionen
 Investition

Einzelnachweise 

Direktinvestitionen
Direktinvestitionen